SLTM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 034 амінокислот, а молекулярна маса — 117 148.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки